W Polsce
 Raciąż – miasto
 Raciąż – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Raciąż – gmina wiejska
 Raciąż – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954
 Raciąż – dawna gromada w powiecie sierpeckim
 Raciąż – dawna gromada w powiecie tucholskim
 Raciąż – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Folwark-Raciąż
 Pólka-Raciąż